El municipio de Dale (en inglés: Dale Township) es un municipio ubicado en el condado de Atchison en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 231 habitantes y una densidad poblacional de 1,09 personas por km².

Geografía 
El municipio de Dale se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 211.39 km², de la cual 211,35 km² corresponden a tierra firme y (0,02 %) 0,03 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 231 personas residiendo en el municipio de Dale. La densidad de población era de 1,09 hab./km². De los 231 habitantes, el municipio de Dale estaba compuesto por el 98,7 % blancos y el 1,3 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,3 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Atchison (Misuri)